100% – gruppo musicale sudcoreano
 100% – album di Lotta Engberg del 1988
 100% – album dei Negazione del 1990
 100% – singolo dei Sonic Youth del 1992, dall'album Dirty
 100% – singolo di Big Punisher del 2000
 100% – traccia dell'album Statues dei Moloko del 2003
 100% – quiz televisivo condotto dalla voce di Gigio D'Ambrosio.
 100% – singolo di Mariah Carey del 2010.
 100% Fragola – manga e anime